Le Windy City Open féminin 2022 est l'édition féminine du Windy City Open 2022, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Chicago du  au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont une wild card, Sarah Cardwell.

Les demi-finales opposent les trois meilleures joueuses moniales, toutes égyptiennes, et la  Néo-zélandaise Joelle King. Hania El Hammamy l'emporte face à la championne du monde et  mondiale  Nour El Sherbini.

En finale, Nouran Gohar remporte le titre sans perdre un jeu du tournoi.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open masculin 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
Événement sportif à Chicago
Sport aux États-Unis en février 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022
PSA World Series 2022